Naam voor de nazomer in de Verenigde Staten en Canada.
 Indian Summer Festival in Broek op Langedijk.
 Indian Summer Pijptabak geproduceerd bij Koninklijke Theodorus Niemeyer BV
 Indian Summer (film), een Canadees-Amerikaanse film uit 1993
 Indian Summer (stripserie), stripreeks van Manara & Pratt uit 1987